Scandia puede referirse a:
 Escandia, el antiguo nombre de Escandinavia.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes lugares de Estados Unidos:
 Scandia, municipio del condado de Bottineau, en el estado de Dakota del Norte.
 Scandia, municipio del condado de Republic, en el estado de Kansas.
 Scandia, ciudad del condado de Republic, en el estado de Kansas.
 Scandia, ciudad del condado de Washington, en el estado de Minnesota.
 Scandia, municipio del condado de Polk, en el estado de Minnesota.
 Scandia Valley, municipio del condado de Morrison, en el estado de Minnesota.

Además, puede referirse a:
 Scandia, un género plantas de la familia de las Apiáceas.
 Saab 90 Scandia, un avión de pasajeros de corto y medio alcance, bimotor y de ala baja.